Данная статья описывает историю английского футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед». В статье рассказывается о довоенном и послевоенном периоде.

Довоенные годы: 1919—1939 

Первое десятилетие после мировой войны было также полно памятных событий. В 1924 году «Ньюкасл» вновь завоевал Кубок Англии, обыграв бирмингемскую «Астон Виллу» (2:0). Это был всего лишь второй финал, проходивший на легендарном «Уэмбли».
В сезоне 1926/27 «сороки» пришли к четвёртому — и последнему на сегодня — чемпионству в истории. Капитаном этой команды был великий Хью Галлахер — шотландец по национальности, он установил рекорд клуба по среднему числу голов за игру. Также джорди вели вперед ,  и . Сеймур будет важной фигурой для «Ньюкасла» на протяжении следующих сорока лет — как игрок, а затем тренер и директор.

В 1932 году «Ньюкасл» вновь вышел на «Уэмбли» на финал Кубка. Тогда «сороки» переиграли «Арсенал» со счетом 2:1, а победный гол был забит после того, как мяч уже покинул пределы поля. Решение судьи засчитать его породило споры, отголоски которых не утихают по сей день. Сам финал 32-го года принято называть «зачертным» финалом ().

Гордостью «Ньюкасла» этих лет были Сэмми Уивер и , а также первый в истории высшего дивизиона играющий тренер из Шотландии . Но вскоре дела джорди начали стремительно ухудшаться, и в 1934-м команда покинула первый дивизион. Тем не менее, это не помешало ей в том же сезоне разгромить по ходу одной недели «Ливерпуль» (9:2) и «Эвертон» (7:3). Процесс возвращения «сорок» в элиту английского футбола пришёлся на послевоенные годы, когда в совет директоров вошёл Стэн Сэймур — некогда звездный полузащитник «чёрно-белых». Именно он заложил фундамент будущих побед.

Лига военного времени: 1939—1946 

В связи с наступлением войны регулярный розыгрыш Чемпионата Англии был отменён: массовые мероприятия запрещались, а большие скопления людей на стадионах могли стать серьёзной угрозой их безопасности. К тому же некоторые футболисты завершили свою карьеру, чтобы стать добровольцами на фронте. В этот период в Англии действовала альтернативная Лига военного времени, матчи которой и Правительство, и Футбольная ассоциация классифицировали как товарищеские и не включаются в официальную статистику клубов и игроков. В связи с этим их часто отменяли — во избежание длительных и опасных переездов по стране либо из-за нехватки игроков.

«Ньюкасл» не смог завоевать ни одного трофея Лиги. Зато именно на эти годы приходится дебют ещё одной легенды клуба — Джеки Милберна. В 1943 году он впервые надел полосатую футболку в игре против «Челси» и забил в этом матче шесть мячей. За три следующих года в Лиге Милберн довел число своих голов до 38 и, в конечном счете, стал вторым бомбардиром в истории «сорок».

Послевоенные годы: 1946—1961 
На момент окончания войны Стэн Сэймур оставался тренером клуба, и все дела строились вокруг него. Он был убежден, что «сороки» обладают звёздным составом, в котором блистали как местные таланты (Джеки Милберн, , Эрни Тейлор), так и приглашенные футболисты Хорхе Робледо, , , Фрэнк Бреннан)

Первые послевоенные годы «Ньюкасл» провел во втором дивизионе. Однако болельщики, соскучившиеся по футболу, не переставали заполнять стадионы, и время от времени джорди радовали их фееричной игрой (Так, в 1946 году была одержана самая внушительная победа в истории Лиги — 13:0 над «Ньюпорт Каунти»). Выйдя на поле в этом матче, Лен Шеклтон забил 6 мячей, установив ещё один рекорд клуба.

При ошеломительной поддержке фанатов «сороки» вернулись в высший эшелон уже в 1948 году. Средняя посещаемость их игр в том сезоне составила 57 000 человек — показатель, который долгое время оставался рекордным.

Впоследствии «Ньюкасл» трижды за 5 лет выиграл Кубок Англии. В 1951 году они победили в финале «Блэкпул» (2:0), спустя год переиграли «Арсенал» (1:0), а в 1955 одержали верх над «Манчестер Сити» (3:1). Джорди гремели на всю страну, как и их лидеры — англичане Джеки Милберн, Айвор Бродис, , шотландцы Бобби «Даззлер» Митчелл, Фрэнк Бреннан и валлиец . Но несмотря на именитый состав, в 1961 году «сороки» вылетели из первого дивизиона при неоднозначном тренерском руководстве экс-звезды «Манчестер Юнайтед» Чарли Миттена. Это был огромный удар по имиджу клуба.

Под предводительством Джо Харви 
, который был капитаном «Ньюкасла» в послевоенный период, уже как тренер вернул команду к жизни. Он стал настоящим преемником Стена Сеймура, и именно под его руководством «сороки» выиграли чемпионат Второго дивизиона в 1965 году. «Ньюкасл» в эти годы был очень непредсказуемым клубом, способным победить любую команду, но никогда не реализовывавшим весь свой потенциал до конца. Высшим достижением клуба при Харви будет 7-е место в сезоне 1969/70.

Команда Харви впервые квалифицировалась в Еврокубки в 1968 году и неожиданно для многих на следующий год выиграла Кубок ярмарок — турнир-предшественник Кубка УЕФА и Лиги Европы УЕФА. По пути «Ньюкасл» переиграл такие сильные команды, как лиссабонский «Спортинг», «Фейеноорд», «Сарагосу» и «Рейнджерс», а в финале по сумме двух встреч был бит венгерский «Уйпешт» — 6:2 (3:0 дома и 2:3 в гостях).

Финал
Первый матч

Второй матч

Состав джорди был укомплектован как никогда, а впереди всех неизменно поражала игра нового 9-го номера, который с самых ранних времен занимали голеадоры «сорок». Тогда это был валлийский гигант , который выступал в связке с Брайном «Попом» Робсоном.

За годы правления Харви воспитал и других талантливых игроков, которые радовали своей игрой болельщиков «Ньюкасла». Такие футболисты, как , , ,  и Малколм Макдональд стали любимцами публики тех лет. Макдональд по прозвищу «Супермак» — наиболее популярная фигура в том «Ньюкасле», по-прежнему занимает место в памяти болельщиков. Дерзкий, надменный и уничтожающий все на пути к цели, он возглавлял атаку «сорок» в розыгрыше Кубка Англии 1974 года, где они дошли до финала и уступили «Ливерпулю» с неожиданно разгромным счетом 0:3. Этот факт вкупе с полным отсутствием успехов в следующем сезоне привели к отставке Харви.

Его место занял приглашенный из «Блэкберн Роверс» Гордон Ли. Вопреки посредственному сезону 1975/76, тот вывел «сорок» в единственный в истории клуба финал Кубка Футбольной лиги, который был проигран «Манчестер Сити» (2:1).

За этим последовала противоречивая продажа Макдональда в «Арсенал». Впрочем, это не помешало «Ньюкаслу» провести один из самых впечатляющих чемпионатов за последнее время: к Рождеству «сороки» были в лидерах турнирной таблицы, но финишировали только пятыми. Во многом это произошло потому, что в начале 1977-го Ли ушёл в «Эвертон», и его заменил , у которого практически отсутствовал опыт, но за которого выступили сами игроки. «Сороки» финишировали на пятом месте, которое гарантировало им выступление в Кубке УЕФА. Но своим шансом они так и не воспользовались, уступив французской «Бастии». Это поражение вместе с десятью подряд проигрышами в чемпионате предопределили судьбу Динниса. На смену ему был призван Билл Макгарри, который не уберег «Ньюкасл» от нового вылета в статистически худшем сезоне в истории. «Сороки» не опустились на последнюю строчку лишь благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в сравнении с «Лестер Сити».

Падение и новый взлёт (1978—1984) 

Макгарри остался на посту главного тренера, но после двух невразумительных сезонов и слабого старта в 1980-м был также уволен. Его заменил , вернувший «сорок» в высшую лигу. Одним из футболистов, которые участвовали в этом возвращении, оказался великий Кевин Киган: он перешёл в состав «чёрно-белых» после сенсационной сделки 82-го.

Футбол, вдохновленный Киганом, захватил Тайнсайд, и «Юнайтед» ворвался в первый эшелон. На пути к победам Кигана поддерживали тогда ещё молодые Питер Бирдсли и Крис Уоддл, а также ветераны клуба, включая Терри Макдермотта с Дэвидом Маккрири. Однако вскоре «Ньюкасл» ощутил новую встряску: Кокс не смог договориться с руководством клуба о продление контракта, и Артур перешёл в «Дерби Каунти», как раз вылетевший из топ-лиги.

Назад, в элиту, и обратно (1984—1989) 
В этот период в «Ньюкасле» начинается профессиональная карьера одного из самых ярких британских талантов Пола «Газзы» Гаскойна. Во главе команды становится Джек Чарльтон, которого, вскоре заменяет . «Сороки» только начали возвращаться к былому футболу, как последовала продажа лучших игроков (Бирдсли — в «Ливерпуль», Уоддла с Гаскойном — в «Тоттенхэм Хотспур»), и клуб начало лихорадить. Положение усугубилось акционерной войной за контроль над правлением. Результат этих событий был более чем ожидаемым: Макфола уволили за провальное начало сезона 1988/89, а сменивший его Джим Смит так и не вдохнул в коллектив новую жизнь. Итог — последнее место в турнирной таблице.

Примечания 

ФК «Ньюкасл Юнайтед»